EUA
 Taunton (Massachusetts)
 Taunton (Minnesota)
 Regne Unit
 Taunton (Anglaterra), capital del Comtat de Somerset (Anglaterra)